Leszek Bubel – polski polityk
 Robert Bubel – polski malarz
 Potocznie: coś zepsutego, byle jakiego

Miejscowości w Polsce:

 Bubel-Granna
 Bubel-Łukowiska

Zobacz też 
 Stary Bubel
 Bubel Stary (gromada)